Сизова Грива — посёлок в Камызякском районе Астраханской области России. Входит в состав Новотузуклейского сельсовета. Население  человек (), из них — 60 % казахи, русские — 36 % (2002).

История

География 
Сизова Грива расположен в пределах Прикаспийской низменности в южной части Астраханской области, в дельте реки Волги и находится на острове, образованном реками Трехизбинка и Болдушка, на правом берегу Болдушки. Уличная сеть состоит из одного географического объекта: ул. Маяковского.

Абсолютная высота 25 метров ниже уровня моря.

Климат
умеренный, резко континентальный, характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав
По данным Всероссийской переписи в 2010 году, численность населения составляла 129 человек (54 мужчины и 75 женщин, 41,9 и 58,1 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи
составляли 60 %, русские 36 % от общей численности населения в 154 жителей.

Инфраструктура 
Основной род занятий — рыболовство, растениеводство.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Водный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Камызякского района